|-
| 143401 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143402 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143403 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143404 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143405 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143406 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143407 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143408 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143409 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143410 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143411 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143412 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143413 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143414 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143415 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143416 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143417 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143418 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143419 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143420 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143421 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143422 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143423 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143424 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143425 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143426 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143427 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143428 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143429 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143430 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143431 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143432 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143433 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143434 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143435 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143436 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143437 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143438 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143439 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143440 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143441 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143442 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143443 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143444 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143445 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143446 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143447 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143448 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143449 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143450 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143451 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143452 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143453 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143454 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143455 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143456 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143457 - ||  || 31 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 143458 - ||  || 24 ianuarie 2003 || La Silla || La Silla
|-
| 143459 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143460 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143461 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143462 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143463 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143464 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143465 - || 2003 CT || 1 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143466 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143467 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143468 - ||  || 1 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143469 - ||  || 3 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143470 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143471 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143472 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143473 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143474 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143475 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143476 - ||  || 2 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143477 - ||  || 2 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143478 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143479 - ||  || 3 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143480 - ||  || 3 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143481 - ||  || 3 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143482 - ||  || 2 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143483 - ||  || 3 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143484 - ||  || 3 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143485 - ||  || 3 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143486 - ||  || 4 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143487 - ||  || 11 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143488 - ||  || 3 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143489 - || 2003 DS || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143490 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143491 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143492 - ||  || 22 februarie 2003 || Kleť || Kleť
|-
| 143493 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143494 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143495 - ||  || 24 februarie 2003 ||  || 
|-
| 143496 - ||  || 26 februarie 2003 ||  || 
|-
| 143497 - ||  || 23 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143498 - ||  || 25 februarie 2003 ||  || 
|-
| 143499 - ||  || 26 februarie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 143500 - ||  || 25 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-